Bonifacia est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Bonifacia est un prénom féminin.

Bonifacia est aussi un patronyme.

Sainte(s) ou bienheureuse(s) chrétienne(s) 
 Bonifacia Rodríguez Castro (°1837 - †1905), bienheureuse, fondatrice de la Congrégation des Servantes de Saint-Joseph en Espagne ; fêtée par l'Église catholique romaine le 8 août.

Autres personnalités portant ce prénom ou ce patronyme 
 Bonifacia Eguía, mère du matador espagnol Luis Mazzantini.
 Élisabeth Bonifacia, (+ 1399), fille de la sainte patronne de Pologne : Hedwige Ire de Pologne.

Personnages ou œuvres de fiction 
  Bonifacia, roman de l'écrivain d'origine roumaine Paul Goma, publié chez Albin Michel en 1998 .

Références